

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Łomno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów 
 Łomno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo

Inne 
 Łomno – jezioro w gminie Murowana Goślina
 Łomno – poprzednia nazwa kolonii Murzynowo-Łomno w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna